Сезон 2020 года — это 101-й по счету сезон в истории Национальной Футбольной Лиги. Игры были начаты 10 сентября 2020 года, с ежегодной кик-офф игры.

22 января 2020 года команда Окленд Рэйдерс переехала в Лас-Вегас.

Изменения в составах команд 
Более 550 игроков на начало сезона числились свободными агентами. Начиная с 18 марта клубам разрешено связываться с игроками и их агентами и предлагать контракты.

Драфт был запланирован с 23 по 25 апреля 2020 года в городе Парадайс, штат Невада. Однако 16 марта НФЛ объявила об отмени публичного мероприятия из-за пандемии COVID-19. 5 апреля комиссар Роджер Гуделл объявил, что драфт пройдёт удалённо, по телефону с тренерами команд. Результаты первого раунда Гуделл объявил из своего дома в Бронксвилле, штат Нью-Йорк.

Право первого выбора на драфте у Цинциннати Бенгалс так как в сезоне 2019 года команда заняла последние место среди всех команд лиги. Первым пиком команда выбрала квотербека Джо Берров из LSU.

Форма 
Атланта Фэлконс, Кливленд Браунс и Лос-Анджелес Рэмс провели ребрендинг в этом сезоне.

Пресизон 
27 июля 2020 лига анонсировала отмену предсезонных игр из-за пандемии.

Регулярный сезон 
Игровая формула
Под игровой формулой в НФЛ подразумевается, то что каждая команда из дивизиона проведёт по две встречи (одну дома, одну на выезде) с тремя другими командами. В дополнение, каждая команда сыграет против четырёх команд другого дивизиона из другой конференции. Подобная формула меняется каждый год.

На этот сезон была следующая формула:

Дивизионы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Конференции

Плей-офф

Трансляция

Телевидение 
НФЛ уже седьмой год транслировалось в США на телеканалах CBS, ESPN, Fox и NBC. К этому относится «перекрёстный» показ воскресных дневных игр между CBS и Fox независимо от конференции гостевой команды. На NBC выходили программы Sunday Night Football, Kickoff Game и Рождественская ночная игра. ESPN выпускло в эфир Monday Night Football и игры Wild Card (последние транслируются одновременно и на ABC). ESPN и ABC также должны были транслировать Пробоул, но игра была отменена. Fox вместе с NFL Network транслировали программу Thursday Night Football.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ

НФЛ в сезоне 2020
Сезоны НФЛ